Jackie Fisher (1841-1920), amiral britannique
 (1897-1954), joueur anglais de football
 (1925-2022), joueur anglais de football

Voir aussi

Fisher, Jackie